Arms and Sleepers — музыкальная группа из США, сочетающая в своём творчестве элементы таких музыкальных жанров, как эмбиент, прогрессивный рок и трип-хоп. В составе группы — Макс Льюис и Мирза Рамик. Группа создана в 2006 году, за это время были представлены три альбома — Bliss Was It in That Dawn to Be Alive в 2006, Black Paris 86 — 2007 и Matador, выпущенный в 2009.

На выступлениях группы используется видеоряд Дадо Рамадани, дополняющий музыку.

История

Формирование, Black Paris 86 (2006—2008) 
Макс Льюис и Мирза Рамик ранее выступали в составе The List Exists, пост-рок группы из Брансуика, штат Мэн. После трехлетних выступлений, группа распалась в 2006 году. Льюс и Рамик создали Arms and Sleepers. Как объясняет Рамик, название группы — это "значение множества явлений в прошлом, настоящем и будущем. Пока одни воюют и убивают («воины»), другие — игнорируют происходящее («спящие»).
Первый релиз группы был записан в Fake Chapter Records состоялся в ноябре 2006 года. Первый релиз Bliss Was It in That Dawn to Be Alive EP был позитивно воспринят критиками. Первый полноценный альбом группы, Black Paris 86, был выпущен в 2007 на двух компакт-дисках (Expect Candy Records) и виниле (Ericrock).

Matador (2009—2010) 
Альбом «Матадор» был выпущен в США, Европе и Японии. Как и прошлый альбом группы, «Матадор» также вышел на 12'' виниле. Критики отметили выход альбома с воодушевлением, отмечали большую ориентацию на вокал по сравнению с прошлым альбомом.

The Organ Hearts (2011 — настоящее время) 
Третий альбом группы вышел в мае 2011 года эксклюзивно в Expect Candy Records. Некоторые синглы выполнены совместно с Беном Шепортом из инди-группы Uzi and Ari.

 Альбом «The Organ Hearts», с которым американцы едут в Россию, похож на витрину, где группа демонстрирует всё что умеет — тут вам и эксперименты с электроникой в духе раннего Four Tet («I Sing The Body Electric»), и задушевные песни (впервые в тур с Arms & Sleepres едет вокалист, Бен Шеппард (Ben Shepherd), известный по коллективу Uzi & Ari), и летние саундтрековые темы. Ник Завриев

Дискография

Альбомы 
 Black Paris 86 (2007)
 Matador (2009)
 Nostalgia for the Absolute (2011)
 The Organ Hearts (2011)
 Swim Team (2014)
 Life Is Everywhere (2017)
 Find The Right Place (2018)

EP 
 Bliss Was It In That Dawn To Be Alive (2006)
 Arms and Sleepers (EP) (2007)
 Cinématique (2007)
 Lautlos EP (2007)
 The Motorist (2009)
 From The Inland Sea (2009)
 Matador Alternate Versions/B-Sides (2009)
 Instrumentals I (2010)
 A Man, A Plan, A Canal: Panama (2011)
 Hurry Slowly (2014)
 Miami (2017)

Прочие релизы 
 Holiday CD/DVD (2007. CD/DVD)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог
 Arms and Sleepers на Facebook
 Фан группа ВК

Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп